Okręty US Navy o nazwie USS „Mira”

 Pierwszy USS „Mira” (SP-118) był jednostką patrolową używaną w czasie I wojny światowej.
 Drugi „Mira” (AK-84) był okrętem transportowym nabytym w 1943 roku. Przekazany United States Army, gdzie służył jako U.S. Army Engineer Port Repair Ship „Robert M. Emery”.

Mira